Experience bezeichnet:
 Experience (Album), das Debütalbum der englischen Big-Beat-Band The Prodigy
 Experience (Fahrgeschäft), ein Looping-Hoch-Rundfahrgeschäft
siehe auch:
 Company Experience